Soltész ist der Familienname folgender Personen:

 Janos Soltész (1952–2012), deutsch-ungarischer Maler
 Stefan Soltész (1949–2022), österreichischer Dirigent